Чемпионат Мальты по футболу 2010/2011 — является 96-м сезоном в высшем дивизионе Мальты.

Чемпионат стартовал 11 сентября 2010 года матчем «Корми» — «Хамрун Спартанс» — 1:3, и завершился 7 мая 2011 года. Чемпионский титул защищала «Биркиркара».

Обладателем кубка страны стала Флориана, обыгравшая в финале  Валлетту со счётом 1:0.

Со следующего сезона в премьер-лиге будут участвовать 12 команд.

Первый раунд

Второй раунд

Чемпионский пул 

В итоговой таблице учитывается только половина очков, набранных в 1-м раунде.

Пул выживания 

В итоговой таблице учитывается только половина очков, набранных в 1-м раунде.

Бомбардиры

Ссылки 
 Результаты матчей

Чемпионат Мальты по футболу
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
2010 год на Мальте
2011 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011